PUF steht für:
 Flughafen Pau-Pyrenäen (IATA-Code) in Frankreich
 Presses Universitaires de France, größter Universitätsverlag in Frankreich
 Public-Use-File, Datei zur öffentlichen Nutzung, herausgegeben von Statistikämtern
 Physical unclonable function, Struktur in integrierten Schaltkreisen zur sicheren Erzeugung oder Speicherung von (geheimen) Schlüsseln

PuF steht für:
 Pilot und Flugzeug, deutsche Luftfahrtzeitschrift
 Plutoniumfluorid, chemische Verbindung

puf steht für:
 Punan Merah (ISO-639-3-Code), Sprache der Punan, eine der Kayan-Murik-Sprachen in Kalimantan Timur

Siehe auch:
 Puff

Abkürzung